Superligaen 2019/2020 var den 30:e säsongen av Superligaen sedan starten. Regerande mästare inför säsongen var FC Köpenhamn från Köpenhamn. Denna säsongen flyttades tre lag ner då ligan minskas från 14 till 12 lag till säsongen 2020/21. Mästare blev FC Midtjylland från Herning.

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Mästerskapsserien

Poängtabell

Resultattabell

Nedflyttningsserier

Grupp A

Grupp B

Playoff

Europa League

Spelträd

Kvartsfinal

Odense BK avancerade till semifinal med ackumulerade slutresultatet 3–2.

Semifinal

Odense BK avancerade till final med ackumulerade slutresultatet 4–2.

Final

Superligaen 2020/2021

Lyngby vann kvalspelet med det ackumulerade slutresultatet 4–3. Lyngby är kvar i Superligaen 2020/2021 medan Hobro flyttas ner till 1. division 2020/2021.

Skytteligan

Anmärkningslista

Se även
 1. division 2019/2020

Källor
 DBU.dk

Referenser

2019 i Danmark
2020 i Danmark
Fotbollssäsongen 2019/2020
2019/2020
Sportevenemang uppskjutna på grund av covid-19-pandemin